Fang Yan ist der Name folgender Personen:

* Fang Yan (Schiedsrichterin) (* 1979), chinesische Fußballschiedsrichterin
 Fang Yan (Schachspieler) (* 1996), chinesischer Schachspieler 

Siehe auch:
 Yan Fang